Michał Bołtryk – profesor, były rektor Politechniki Białostockiej (1999–2005) i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (2008–2010)
 Michał Bołtryk – dziennikarz prawosławny